Бредель () — нідерландське і німецьке прізвище.

 Пітер ван Бредель (1629—1719) — фламандський художник, батько художників Яна Пітера, Йоріса та Олександра. Три онука теж підтримали художню династію (Йосип ван Бредель, Ян Пітер ван Бредель молодший, Ян Франс ван Бредель).
 Ян Пітер ван Бредель старший — нідерландський художник.
 Йоріс ван Бредель (1661—1706) — нідерландський художник.
 Олександр ван Бредель (1663—1720) — нідерландський художник.
 Йозеф ван Бредель (1688—1739) — нідерландський художник.
 Ян Пітер ван Бредель молодший (1683—1735) — нідерландський художник.
 Ян Франс ван Бредель (1686—1750) — нідерландський художник.
 Віллі Бредель (1901—1964) — німецький письменник першої половини XX ст.